Der Chevrolet Orlando (interne Typbezeichnung J309) ist ein Kompaktvan der zu General Motors gehörigen Marke Chevrolet der von 2010 bis 2018 produziert wurde. Der Fahrzeugname nimmt Bezug auf den Ort Orlando im US-Bundesstaat Florida.

Modellgeschichte 
Das Konzeptfahrzeug zum Orlando wurde auf der Mondial de l’Automobile 2008 in Paris als Nachfolger des Chevrolet Rezzo vorgestellt. Auf derselben Messe, zwei Jahre (2010) später, wurde die Serienversion erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.
Die Serienproduktion der ersten Generation startete im . Der Verkaufsstart in Deutschland war der . Der Verkauf des Orlando in Mitteleuropa endete etwa Mitte 2014 mit dem Rückzug der Marke. Weltweit wurde der Verkauf 2018 eingestellt, lediglich auf dem chinesischen Markt ist das Nachfolgemodell Chevrolet Orlando (2018) erhältlich.

Ausstattungsvarianten 
Die angebotenen Ausstattungslinien waren:
 LS: Grundausstattung mit elektronischer Stabilitätskontrolle (ESC), sechs Airbags, Klimaanlage sowie elektrisch verstellbaren Spiegeln
 LT: serienmäßig mit automatischer Klimaanlage, zusätzlich mit 16″-Aluminiumrädern, Parksensoren, Lederlenkrad und Radiobedienung am Lenkrad
 LTZ: serienmäßig mit 17″-Aluminiumrädern, zusätzlich mit Licht- und Regensensor, automatisch abblendbarem Rückspiegel und Tempomat
 LTZ+ ab Modelljahr 2014, serienmäßig mit 18″-Aluminiumrädern, zusätzlich mit Richtungsanzeigern in den Außenspiegeln .

Sitzkonzept und Laderaum 
Der Orlando hat serienmäßig sieben Sitze, wobei sich zwei Sitze hinter der Hinterachse befinden und einzeln aufklappbar sind. Für den Einstieg nach hinten kann die mittlere Sitzreihe nach vorne geklappt werden. Bei Nutzung als Siebensitzer verringert sich das Kofferraumvolumen auf 89 Liter und die Rückenlehnen der hinteren Sitze reichen fast bis an die Heckklappe.

Bei herunter geklappter dritter Sitzreihe ergibt sich eine ebene Ladefläche. Die mittlere Sitzreihe ist ebenfalls komplett umklappbar (asymmetrisch  1/3 rechts, 2/3 links geteilt), so dass eine ebene, durchgehende Ladefläche mit insgesamt 1487 Litern erreicht werden kann. Mit 4,65 Meter ist der Orlando länger als die Konkurrenten Opel Zafira B und VW Touran I, letzterer besaß 1989 Liter Laderaum.

Technik 
Der Orlando basiert wie der Chevrolet Cruze J300 und der Opel Astra J auf der Delta-II-Plattform von General Motors.

Sicherheit 
Beim 2011 durchgeführten Euro-NCAP-Crashtest wurde das Fahrzeug mit einer Gesamtwertung von fünf Sternen bewertet.
Da der NCAP-Crashtest keinen Heckaufprallversuch vorsieht, kann über die Sicherheit der hinteren Sitzreihe keine fundierte Aussage gemacht werden; die Kopfairbags schützen nach Herstellerangabe nur Insassen der ersten und zweiten Sitzreihe. Der ADAC verweist auf Euro-NCAP-Crashtestergebnisse mit sehr geringer Halswirbelsäulenbelastung beim Heckcrash.

Motoren 

Der Orlando wurde mit zwei Ottomotoren und zwei 2,0-l-Dieselmotoren angeboten. Der 1,8-l-Ottomotor mit einer maximalen Leistung von  war mit 5-Gang-Schaltgetriebe oder 6-Stufen-Automatikgetriebe erhältlich. Der sogenannte „detuned“-Diesel hatte eine maximalen Leistung von  und ein maximales Drehmoment von 315 Nm. Die stärkere Dieselversion entwickelt eine maximale Leistung von , das maximale Drehmoment liegt bei 360 Nm. Mit dieser Motorisierung war der Orlando auch mit einem 6-Stufen-Automatikgetriebe verfügbar.
Beim Ottomotor werden die Nockenwellen mit Zahnriemen, bei den Dieselmotoren durch eine Steuerkette angetrieben. In Kanada war der Orlando mit einem 2,4-l-R4-Ottomotor aus der Ecotec-Baureihe mit Benzindirekteinspritzung, einer maximalen Leistung von 130 kW und mit Sechsgang-Schaltgetriebe bzw. gegen Aufpreis mit Sechsstufen-Automatikgetriebe erhältlich.

Ab 2012 wurde auch ein 1,4-Liter-Ottomotor mit Turboaufladung und einer maximalen Leistung von  angeboten. Der 1,4-l-Motor war in Verbindung mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe serienmäßig mit Start/Stopp-System und Eco-Drive-Assistant ausgestattet. Der kombinierte Verbrauch nach NEFZ liegt durchschnittlich bei 6,2 Liter auf 100 Kilometer.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei der Ottomotorvariante bei rund 195 km/h und beim Diesel bei 180 km/h bzw. 195 km/h (96 kW bzw. 120 kW). Der Tankinhalt beträgt 64 Liter.

Zulassungszahlen 
In Deutschland wurden zwischen 2011 und 2015 insgesamt 13.684 Chevrolet Orlando neu zugelassen. Mit 5.547 Einheiten war 2012 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 Fahrbericht auf Autobild.de
 Chevrolet Orlando-Modellkatalog
 Informationen zum Orlando auf der Chevrolet Europe Media Site

Van
Kombi